Na godišnjoj skupštini Splitskog nogometnog podsaveza, održanoj 22. ožujka 1959. g, odlučeno je da se osnuju novi podsavezi u Zadru, Šibeniku i Dubrovniku. Time je područje budućeg Splitskog podsaveza bilo suženo na tadašnje općine Split, Sinj, Trogir, Omiš, Imotski, Brač, Hvar i Vis. Pobjednici novoformiranih podsaveza igrat će međusobno za plasman u viši rang.  
Prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza u sezoni 1959./60. je bila liga 3. ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bio Dalmatinac iz Splita.

Ljestvica 

Momčadi koje su izborile nastup u Prvenstvu Splitskog nogometnog podsaveza za 1960./61.:
 Nada Split
 Tekstilac Sinj

Rezultatska križaljka 
podebljan rezultat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 11. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (12. – 22. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 

 Izvori:

Povezani članci 
 Druga savezna liga Jugoslavije u nogometu 1959./60.
 Grupno prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza 1959./60.
 Dalmatinska nogometna zona 1960.
 Prvenstvo Šibenskog nogometnog podsaveza 1959./60.
 Prvenstvo Zadarskog nogometnog podsaveza 1959./60.
 Kvalifikacije za Drugu saveznu nogometnu ligu 1960.

Izvori 
 Duško Marović, Andrija Križević-Drina: Šest decenija Nogometnog saveza općine Split : 1920 - 1980, Split, 1980. str. 85 
 Jurica Gizdić: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010., , str. 63-64  
 Jurica Gizdić: NK Omladinac : 100 godina baluna u Vranjicu, Vranjic, 2014.,  
 Jurica Gizdić: NK Orkan : 90 godina nogometa u Dugom Ratu, Dugi Rat, 2008., , str. 54-56 
 Jurica Gizdić: HNK Trogir : 95 godina nogometa u Trogiru, Trogir, 2007., , str. 65-67 
 Jurica Gizdić: Vječni Zmaj pod Biokovom, Makarska, 2007.,  
 Jurica Gizdić: Počelo je prije osam desetljeća, Kaštel Gomilica, 2004., , str. 43-45 
 Jurica Gizdić: 80 godina Jadrana, Kaštel Sućurac, 2002., , str. 64-66 
 Bogdan Vujina, Mate Tomić: Prvih 90 naših godina ..., Kaštela, 2002., , str. 74-75 
 

1959-60
Split 
1959-60